The Beatles Songbook је компилација италијанске певачице Мине. Албум је објављен 18. новембра 2022. На албуму се налазе обраде песама групе The Beatles.

Списак пјесама

Види још 
 Mina canta i Beatles (1993)

Референце

Спољашње везе 
 

Албуми 2022.
Албуми Мине
The Beatles